Эли́с Режи́на Карва́лью Ко́ста (; ), известная как Эли́с Режи́на — бразильская певица, один из ведущих представителей бразильской популярной музыки.

Сотрудничала с такими известными авторами, как Антониу Карлос Жобин, Винисиус ди Морайс, Жилберту Жил, Шику Буарки, Баден Пауэлл, Милтон Насименту, Каэтану Велозу, Рита Ли, Виолета Парра и многими другими. Обладательница богатого интонациями голоса, она в равной степени блестяще исполняла босса-новы, баллады и др.

Биография 

Элис Режина родилась в Порту-Алегри 17 марта 1945 года в семье разнорабочего и домохозяйки.

Дебютировала как певица на местном детском радио «Rádio Farroupilha». В 13 лет заключила первый контракт. В 15 лет записала в Рио-де-Жанейро первую пластинку. В 18 лет переехала в Рио. Певица быстро набирала популярность — в 1965 году она получила высшую награду на бразильском вокальном фестивале.

Международное признание к певице пришло после выступления на фестивале MIDEM в Каннах в 1968, за которым последовали гастроли в Стокгольме (с Тутсом Тилемансом, 1969) и Лондоне (1969). Успеху Элис в её европейском турне способствовал инструментальный ансамбль, который возглавлял гитарист, композитор и аранжировщик .

Умерла 19 января 1982 года в возрасте 36 лет в своем доме в Сан-Паулу от принятых одновременно кокаина и алкоголя. Похоронена на кладбище Морумби в Сан-Паулу.

Дважды была замужем. Первый муж Роналдо Босколи (1928—1994) — композитор, музыкальный продюсер и журналист. В браке родился сын  (род. 1970), ныне музыкальный продюсер. От второго брака с пианистом Сезаром Камарго Мариано (род. 1943) — сын  (род. 1975) и дочь  (род. 1977) — известные бразильские музыканты (вокалисты).

Дискография 

 Viva a Brotolândia (1961) (Первый альбом, записанный в возрасте 16 лет)
 Poema de Amor (1962)
 O Bem do Amor (1963)
 Ellis Regina (1963) (Имя указано с двумя «л»)
 Dois na Bossa (1965) (Совместная работа с Jair Rodriguez)
 O Fino do Fino — Elis & Zimbo Trio (1965)
 Samba, Eu Canto Assim! (1965)
 Dois na Bossa nº2 (1966)
 Elis (1966)
 Dois na Bossa nº3 (1967)
 Elis Especial (1968)
 Elis, Como & Porque (1969)
 Elis Regina in London (1969)
 Aquarela do Brasil — Elis Regina & Toots Thielemans (1969) (Совместная работа с Тутсом Тилемансом)
 Em Pleno Verão (1970)
 Elis no Teatro da Praia com Miele & Bôscoli (1970)
 Ela (1971)
 Elis (1972)
 Elis (1973)
 Elis (1974)
 Elis & Tom (1974) (Совместная работа с Антониу Жобином)
 Falso Brilhante (1976)
 Elis (1977)
 Transversal do Tempo (1978) (концертный)
 Essa Mulher (1979)
 Elis Especial (1979)
 Saudades do Brasil (1980)
 Elis (1980)

Посмертные издания 
Montreux Jazz Festival (1982) (концертный альбом)
 Trem Azul (1982) (концертный альбом)
 Vento de Maio (1983) (сборник)
 Luz das Estrelas (1984)
 Elis Regina no Fino da Bossa (1994) (концертный альбом)
 «Dose Dupla-Elis Regina» (1994) (цифровое переиздание — сборник первых записей певицы 1961—1962 гг.)
 Elis ao Vivo (1995) (концертный альбом)
 20 Anos de Saudade (2002) (сборник)
 Little Pepper: The Definitive Collection (2004) (сборник)
 «Elis Regina: MPB Especial - 1973» — DVD-издание записи телевизионного шоу (черно-белое изображение) (2005)
 «Elis Regina Carvalho Costa» — DVD концертных выступлений (цветное изображение) (2005)
 «Por toda a minha vida» — Специальная программа бразильского телеканала TV Globo (28 декабря 2006)
 Pérolas Raras (2006)

Примечания

Ссылки 
 Сольное исполнение Э. Режиной песни Жобина «Мартовские воды» (1970-е годы)
 Saez, Cristóbal. Iconográfica: A Tribute to Elis Regina, the “Little Pepper” of Brazilian Pop Music (2017)

Бразильская популярная музыка
Меццо-сопрано
Похороненные на кладбище Морумби